Alfred Keller je lahko:
 Alfred Keller (arhitekt)
 Alfred Keller (general)